Татпуруша ( того (человека) слуга)
 Татпуруша — санскритское название вида сложных слов.
 Татпуруша — один из ликов Шивы.